Sand Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Sand Lake, United Counties of Leeds and Grenville, sjö i Ontario, 
 Sand Lake, Kearney, sjö i Parry Sound District, Ontario, 
 Sand Lake, Patterson Township,  sjö i Parry Sound District, Ontario,

USA 

 Sand Lake, Michigan, ort, Kent County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar